Tote Oma steht für:
 Topfwurst
 Speisen aus gebratener Blutwurst
 Speisen aus gebratener Grützwurst